Pataki Tamás (1937–) labdarúgó
 Pataki Tamás (1991–) író